

Bramy miejskie w Polsce 
 Brama Nowa w Krakowie
 Brama Nowa w Raciborzu
 Nowa Brama w Słupsku

Bramy miejskie na świecie 
 Brama Nowa w Jerozolimie